Engelse cockerspaniël
 Amerikaanse cockerspaniël